Uefa Women's Champions League 2011/2012 var den elfte säsongen av de europeiska klubbmästerskapen i fotboll för damer, som varje år sedan 2001 arrangeras av Uefa. Turneringen vanns av Lyon från Frankrike, som i finalen slog Frankfurt från Tyskland med 2–0.

Kvalspel
(A) står för att klubben är arrangör för den gruppen laget spelar i.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor
För att bestämma de två bästa grupptvåorna, som också går vidare till sextondelsfinalen, har resultatet mot det fjärdeplacerade laget i respektive grupp räknats bort.

Slutspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final